Ширани () — город в пакистанской провинции Белуджистан, расположен в округе Джафарабад.

Географическое положение 
Высота центра НП составляет 112 метров над уровнем моря.

Примечания 

Города Белуджистана